Abric de la Madeleine, jaciment arqueològic d'època paleolítica al municipi de Tursac al departament de França de la Dordonya 
 Cimetière de la Madeleine, cementiri parisenc desaparegut
 Coll de la Madeleine, port de muntanya als Alps francesos (departament de la Savoia)
 Església de la Madeleine, edifici a la plaça de la Madeleine al 8è districte de París
 Îles de la Madeleine, arxipèlag al Canadà dins el Golf de Sant Llorenç a la província del Quebec
 Théâtre de la Madeleine, teatre privat de París
 Municipis:
 La Madeleine (Nord), municipi francès al departament del Nord (regió de Nord – Pas de Calais)
 La Madeleine-Bouvet, municipi francès al departament de l'Orne 
 La Madeleine-de-Nonancourt, municipi francès al departament de l'Eure 
 La Madeleine-sur-Loing, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 La Madeleine-Villefrouin, municipi francès al departament del Loir i Cher 
 Cizay-la-Madeleine, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Collonge-la-Madeleine, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Tessé-la-Madeleine